Appledore est un village du Kent, en Angleterre.
  est un village du district de Mid Devon, dans le Devon en Angleterre.
 Appledore est un village du district de Torridge, dans le Devon en Angleterre.
  Appledore est la principale des Isles of Shoals, petit archipel au large des États du Maine et du New-Hampshire aux États-Unis.